Tomas Cabreira ist der Name folgender Personen:

* Tomas Cabreira senior (1865–1918), portugiesischer Naturwissenschaftler, Militär und Politiker
 Tomas Cabreira junior (1891–1911), portugiesischer Autor